Dragovizza (in sloveno Dragovica) è una frazione del comune di Nova Gorica.

Insediamenti di Nova Gorica